Scythen, een niet meer bestaand Iraans nomadenvolk
Scythisch, een uitgestorven Noordoost-Iraanse taal